Beat Furrer – compositore e direttore d'orchestra austriaco
 Jonas Furrer – avvocato e giurista svizzero
 Philippe Furrer – hockeista su ghiaccio svizzero
 Otto Furrer – sciatore alpino e sciatore di pattuglia militare svizzero
 Reinhard Furrer – fisico e astronauta tedesco
 Will Furrer – ex giocatore di football americano statunitense